Чуричике има више значења:

 Чуричике (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чуричике (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику